It's for You (Cilla Black) (1964), geschreven door Paul McCartney en John Lennon
 It's for You (Niamh Kavanagh) (2010), de Ierse inzending voor het Eurovisiesongfestival